Зонгулдак ():
 Зонгулдак — город и район на севере Турции, на побережье Чёрного моря, административный центр провинции Зонгулдак.
 Зонгулдак — ил на северо-западе Турции.